La Temporada 1933 de las Grandes Ligas de Béisbol fue la trigésimo tercera temporada de las Grandes Ligas de Béisbol desde su unificación y la trigésima con Serie Mundial. Los New York Giants derrotaron a los Washington Senators por 4-1 para ganar la Serie Mundial.

Estadísticas

Serie Mundial 1933

Véase también 
 Grandes Ligas de Béisbol
 Campeones de la Serie Mundial de Béisbol

Referencias 

1933
Deporte en Estados Unidos en 1933